Сараево може да се отнася за:

 Сараево - най-голям град и столица на Босна и Херцеговина;
 Сараево - село в област Враца, България;
 Сараево - един от 10-те кантона на Босна и Херцеговина;
 Сараево – футболен клуб от град Сарево, Босна и Херцеговина;

Вижте също 
 Зимни олимпийски игри Сараево 1984